Báculo puede referirse a:
 El báculo pastoral, cayado que llevan los obispos católicos.
 El báculo de Esculapio o vara de Esculapio (o de Asclepio); vara enrollada por una serpiente (es el símbolo universal de la medicina).
 El báculo de Hermes o vara de Hermes; vara heráldica con un sol alado en su parte superior.
 El báculo; hueso presente en el pene de varios mamíferos.